Stachyptilidae är en familj av koralldjur. Stachyptilidae ingår i ordningen sjöpennor, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stachyptilidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Stachyptilidae